|-
|(76751)||2000 JR79|| align=right|16,1|| align=right|2,756|| align=right|0,083|| align=right|13,76|| align=right|4,573||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76752)||2000 JB82|| align=right|16,0|| align=right|2,738|| align=right|0,306|| align=right|11,20|| align=right|4,531||MBA||7. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76753)||2000 JB83|| align=right|15,1|| align=right|3,155|| align=right|0,128|| align=right|2,38|| align=right|5,603||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76754)||2000 JQ83|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,077|| align=right|11,02|| align=right|5,149||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76755)||2000 KD1|| align=right|15,4|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|0,34|| align=right|5,630||MBA||25. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76756)||2000 KR2|| align=right|13,0|| align=right|3,139|| align=right|0,148|| align=right|29,17|| align=right|5,560||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76757)||2000 KU5|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|15,47|| align=right|4,506||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76758)||2000 KZ6|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,021|| align=right|11,83|| align=right|5,350||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76759)||2000 KA9|| align=right|14,4|| align=right|3,245|| align=right|0,100|| align=right|1,38|| align=right|5,845||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76760)||2000 KY12|| align=right|14,5|| align=right|3,167|| align=right|0,157|| align=right|16,31|| align=right|5,634||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76761)||2000 KY13|| align=right|15,3|| align=right|2,860|| align=right|0,030|| align=right|3,57|| align=right|4,835||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76762)||2000 KH14|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|0,25|| align=right|5,602||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76763)||2000 KD18|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,050|| align=right|7,36|| align=right|4,709||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76764)||2000 KE24|| align=right|13,7|| align=right|3,247|| align=right|0,086|| align=right|3,58|| align=right|5,850||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76765)||2000 KQ26|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,084|| align=right|17,17|| align=right|5,571||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76766)||2000 KO29|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,117|| align=right|15,96|| align=right|5,455||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76767)||2000 KG30|| align=right|13,4|| align=right|3,249|| align=right|0,036|| align=right|12,44|| align=right|5,855||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76768)||2000 KR31|| align=right|14,0|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|10,26|| align=right|4,514||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76769)||2000 KC34|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,192|| align=right|25,36|| align=right|4,606||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76770)||2000 KZ43|| align=right|14,4|| align=right|3,007|| align=right|0,183|| align=right|3,42|| align=right|5,213||MBA||26. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(76771)||2000 KG46|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,052|| align=right|12,29|| align=right|5,361||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76772)||2000 KJ47|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,218|| align=right|13,12|| align=right|4,413||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76773)||2000 KS53|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,051|| align=right|6,53|| align=right|4,678||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76774)||2000 KS58|| align=right|14,5|| align=right|3,046|| align=right|0,009|| align=right|10,63|| align=right|5,316||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76775)||2000 KT58|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,253||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76776)||2000 KU58|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,079|| align=right|8,64|| align=right|5,262||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76777)||2000 KR59|| align=right|13,5|| align=right|2,986|| align=right|0,059|| align=right|10,72|| align=right|5,160||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76778)||2000 KZ60|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,127|| align=right|9,25|| align=right|5,572||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76779)||2000 KA62|| align=right|13,5|| align=right|3,213|| align=right|0,080|| align=right|20,77|| align=right|5,759||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76780)||2000 KH64|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,116|| align=right|17,99|| align=right|5,691||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76781)||2000 KU65|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,061|| align=right|17,35|| align=right|5,502||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76782)||2000 KP67|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,146|| align=right|14,88|| align=right|5,157||MBA||31. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76783)||2000 KH71|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,109|| align=right|14,60|| align=right|5,754||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76784)||2000 KR71|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,139|| align=right|14,44|| align=right|4,334||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76785)||2000 KL72|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,117|| align=right|18,14|| align=right|5,449||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76786)||2000 LT9|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|5,503||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76787)||2000 LC13|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,302|| align=right|9,97|| align=right|4,583||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76788)||2000 LX13|| align=right|13,4|| align=right|3,104|| align=right|0,187|| align=right|18,57|| align=right|5,468||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76789)||2000 LG16|| align=right|15,7|| align=right|1,984|| align=right|0,200|| align=right|15,51|| align=right|2,793||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76790)||2000 LR19|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,110|| align=right|11,99|| align=right|5,605||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76791)||2000 LQ24|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,051|| align=right|22,03|| align=right|5,682||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76792)||2000 LR24|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,163|| align=right|23,39|| align=right|4,303||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76793)||2000 LX26|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,116|| align=right|7,04|| align=right|5,666||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76794)||2000 LY31|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,271|| align=right|4,61|| align=right|5,341||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76795)||2000 LN32|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,134|| align=right|18,75|| align=right|5,690||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76796)||2000 LT32|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,139|| align=right|13,10|| align=right|4,471||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76797)||2000 LG36|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,232|| align=right|4,78|| align=right|4,233||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76798)||2000 NT4|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,252|| align=right|12,14|| align=right|5,346||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76799)||2000 OR34|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,104|| align=right|14,94|| align=right|5,449||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76800)||2000 OQ35|| align=right|14,7|| align=right|1,830|| align=right|0,041|| align=right|22,74|| align=right|2,476||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76801)||2000 PF24|| align=right|12,4|| align=right|3,192|| align=right|0,131|| align=right|16,69|| align=right|5,701||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76802)||2000 PV27|| align=right|15,2|| align=right|1,832|| align=right|0,063|| align=right|24,00|| align=right|2,478||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76803)||2000 PK30|| align=right|7,3|| align=right|38,63|| align=right|0,125|| align=right|33,76|| align=right|241||CNT||5. avgust 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(76804)||2000 QE|| align=right|12,1|| align=right|5,188|| align=right|0,063|| align=right|9,57|| align=right|11,82||JUT||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76805)||2000 QY14|| align=right|13,6|| align=right|3,976|| align=right|0,108|| align=right|3,03|| align=right|7,926||HLD||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76806)||2000 QS24|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,112|| align=right|9,43|| align=right|5,206||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76807)||2000 QT25|| align=right|15,0|| align=right|1,938|| align=right|0,110|| align=right|23,16|| align=right|2,697||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76808)||2000 QW34|| align=right|15,6|| align=right|1,901|| align=right|0,009|| align=right|26,33|| align=right|2,621||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76809)||2000 QQ46|| align=right|12,2|| align=right|5,191|| align=right|0,082|| align=right|14,21|| align=right|11,83||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76810)||2000 QC50|| align=right|13,4|| align=right|3,967|| align=right|0,080|| align=right|8,61|| align=right|7,900||HLD||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76811)||2000 QK57|| align=right|13,3|| align=right|3,978|| align=right|0,080|| align=right|11,93|| align=right|7,935||HLD||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76812)||2000 QQ84|| align=right|11,6|| align=right|5,233|| align=right|0,106|| align=right|14,76|| align=right|11,97||JUT||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76813)||2000 QC164|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,258|| align=right|11,75|| align=right|5,627||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76814)||2000 QL164|| align=right|14,2|| align=right|2,855|| align=right|0,107|| align=right|15,64|| align=right|4,823||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76815)||2000 QE181|| align=right|14,6|| align=right|1,937|| align=right|0,056|| align=right|19,39|| align=right|2,695||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76816)||2000 RL37|| align=right|15,1|| align=right|1,964|| align=right|0,098|| align=right|19,09|| align=right|2,751||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76817)||2000 RX43|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,091|| align=right|8,55|| align=right|5,425||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76818)||2000 RG79|| align=right|13,5|| align=right|1,930|| align=right|0,096|| align=right|18,14|| align=right|2,682||MBA BIN||8. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76819)||2000 RQ91|| align=right|11,6|| align=right|5,298|| align=right|0,104|| align=right|16,30|| align=right|12,20||JUT||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76820)||2000 RW105|| align=right|12,4|| align=right|5,147|| align=right|0,096|| align=right|18,44|| align=right|11,68||JUT||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76821)||2000 SY8|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,106|| align=right|23,45|| align=right|2,655||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76822)||2000 SA51|| align=right|13,6|| align=right|3,961|| align=right|0,139|| align=right|3,79|| align=right|7,881||HLD||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76823)||2000 SN60|| align=right|16,9|| align=right|2,190|| align=right|0,051|| align=right|4,01|| align=right|3,241||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76824)||2000 SA89|| align=right|12,8|| align=right|5,157|| align=right|0,118|| align=right|8,24|| align=right|11,71||JUT||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76825)||2000 SR125|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,151|| align=right|6,97|| align=right|3,431||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76826)||2000 SW131|| align=right|11,4|| align=right|5,210|| align=right|0,027|| align=right|23,48|| align=right|11,89||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76827)||2000 SC158|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,055|| align=right|19,05|| align=right|2,737||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76828)||2000 SL161|| align=right|16,3|| align=right|1,998|| align=right|0,222|| align=right|11,70|| align=right|2,824||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76829)||2000 ST166|| align=right|15,8|| align=right|2,180|| align=right|0,142|| align=right|5,59|| align=right|3,217||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76830)||2000 SA182|| align=right|11,6|| align=right|5,180|| align=right|0,066|| align=right|25,08|| align=right|11,79||JUT||19. september 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76831)||2000 ST222|| align=right|12,5|| align=right|3,997|| align=right|0,157|| align=right|6,22|| align=right|7,991||HLD||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76832)||2000 SM226|| align=right|16,1|| align=right|1,975|| align=right|0,091|| align=right|22,33|| align=right|2,774||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76833)||2000 SQ232|| align=right|16,4|| align=right|1,905|| align=right|0,088|| align=right|20,73|| align=right|2,629||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76834)||2000 SA244|| align=right|11,7|| align=right|5,167|| align=right|0,034|| align=right|12,75|| align=right|11,75||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76835)||2000 SH255|| align=right|12,3|| align=right|5,108|| align=right|0,042|| align=right|6,65|| align=right|11,55||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76836)||2000 SB310|| align=right|12,1|| align=right|5,234|| align=right|0,098|| align=right|23,77|| align=right|11,98||JUT||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76837)||2000 SL316|| align=right|12,4|| align=right|5,211|| align=right|0,091|| align=right|20,74|| align=right|11,90||JUT||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76838)||2000 ST347|| align=right|12,1|| align=right|5,130|| align=right|0,112|| align=right|18,99|| align=right|11,62||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76839)||2000 SM354|| align=right|16,6|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|17,75|| align=right|2,765||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76840)||2000 TU3|| align=right|12,8|| align=right|5,186|| align=right|0,078|| align=right|3,69|| align=right|11,81||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76841)||2000 TC33|| align=right|15,0|| align=right|1,940|| align=right|0,061|| align=right|18,08|| align=right|2,701||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76842)||2000 TQ33|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,072|| align=right|18,73|| align=right|2,682||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76843)||2000 TP41|| align=right|15,1|| align=right|1,927|| align=right|0,100|| align=right|20,58|| align=right|2,674||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76844)||2000 UC40|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,093|| align=right|3,76|| align=right|3,367||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76845)||2000 VJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|23,10|| align=right|3,541||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76846)||2000 VK10|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|3,471||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76847)||2000 VX31|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,088|| align=right|4,32|| align=right|3,199||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76848)||2000 WO3|| align=right|15,7|| align=right|1,920|| align=right|0,049|| align=right|24,43|| align=right|2,659||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76849)||2000 WL6|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,115|| align=right|4,26|| align=right|3,181||MBA||20. november 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(76850)||2000 WE13|| align=right|16,3|| align=right|2,122|| align=right|0,086|| align=right|2,14|| align=right|3,091||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76851)||2000 WJ18|| align=right|15,9|| align=right|2,154|| align=right|0,125|| align=right|5,89|| align=right|3,160||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76852)||2000 WD20|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|6,54|| align=right|3,446||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76853)||2000 WE25|| align=right|13,8|| align=right|2,374|| align=right|0,227|| align=right|25,27|| align=right|3,658||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76854)||2000 WX49|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,242|| align=right|24,95|| align=right|3,447||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76855)||2000 WD63|| align=right|14,2|| align=right|2,319|| align=right|0,232|| align=right|23,55|| align=right|3,531||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(76856)||2000 WQ96|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,121|| align=right|7,87|| align=right|3,356||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76857)||2000 WE132|| align=right|10,7|| align=right|5,274|| align=right|0,093|| align=right|22,98|| align=right|12,11||JUT||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76858)||2000 WK141|| align=right|15,6|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|17,01|| align=right|2,765||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76859)||2000 WV145|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,142|| align=right|24,19|| align=right|2,743||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76860)||2000 WK178|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,082|| align=right|5,18|| align=right|3,313||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76861)||2000 WX185|| align=right|15,0|| align=right|1,952|| align=right|0,075|| align=right|18,34|| align=right|2,726||MBA||28. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76862)||2000 XK7|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,214|| align=right|7,76|| align=right|3,565||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76863)||2000 XD13|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,162|| align=right|8,39|| align=right|3,526||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76864)||2000 XR13|| align=right|14,6|| align=right|1,907|| align=right|0,046|| align=right|22,63|| align=right|2,634||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76865)||2000 XW38|| align=right|14,7|| align=right|1,956|| align=right|0,059|| align=right|17,41|| align=right|2,734||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76866)||2000 XK49|| align=right|14,0|| align=right|2,449|| align=right|0,203|| align=right|22,95|| align=right|3,832||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76867)||2000 YM5|| align=right|10,0|| align=right|5,190|| align=right|0,029|| align=right|28,73|| align=right|11,83||JUT||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76868)||2000 YC11|| align=right|15,1|| align=right|2,176|| align=right|0,159|| align=right|6,71|| align=right|3,210||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76869)||2000 YB20|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,082|| align=right|3,26|| align=right|3,230||MBA||27. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(76870)||2000 YP21|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,110|| align=right|3,69|| align=right|3,450||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76871)||2000 YZ28|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,197|| align=right|6,75|| align=right|3,440||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76872)||2000 YP30|| align=right|16,7|| align=right|2,199|| align=right|0,039|| align=right|4,59|| align=right|3,261||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76873)||2000 YF32|| align=right|15,6|| align=right|1,896|| align=right|0,033|| align=right|27,22|| align=right|2,610||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76874)||2000 YR32|| align=right|16,1|| align=right|2,189|| align=right|0,179|| align=right|2,13|| align=right|3,239||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76875)||2000 YT32|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,199|| align=right|2,99|| align=right|3,340||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76876)||2000 YU32|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,230|| align=right|3,50|| align=right|3,298||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76877)||2000 YD36|| align=right|16,5|| align=right|2,188|| align=right|0,092|| align=right|1,55|| align=right|3,235||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76878)||2000 YT44|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,027|| align=right|2,31|| align=right|3,351||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76879)||2000 YG47|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,105|| align=right|2,25|| align=right|3,256||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76880)||2000 YG51|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,019|| align=right|5,55|| align=right|3,246||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76881)||2000 YR51|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,191|| align=right|5,66|| align=right|3,274||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76882)||2000 YA54|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,070|| align=right|8,85|| align=right|3,432||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76883)||2000 YE54|| align=right|16,0|| align=right|2,181|| align=right|0,177|| align=right|2,11|| align=right|3,220||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76884)||2000 YJ61|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,160|| align=right|4,62|| align=right|3,260||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76885)||2000 YB63|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,131|| align=right|7,94|| align=right|3,583||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76886)||2000 YL64|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,098|| align=right|7,86|| align=right|3,405||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76887)||2000 YM88|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,126|| align=right|1,05|| align=right|3,231||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76888)||2000 YW94|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,172|| align=right|3,83|| align=right|3,298||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76889)||2000 YK97|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,123|| align=right|3,30|| align=right|3,680||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76890)||2000 YT98|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,063|| align=right|1,00|| align=right|3,448||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76891)||2000 YM99|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|7,96|| align=right|3,343||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76892)||2000 YP99|| align=right|16,6|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|6,86|| align=right|3,477||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76893)||2000 YQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|4,236||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76894)||2000 YT99|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,079|| align=right|6,37|| align=right|3,341||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76895)||2000 YX103|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,109|| align=right|6,18|| align=right|3,477||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76896)||2000 YA105|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|6,44|| align=right|3,510||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76897)||2000 YO105|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,186|| align=right|6,24|| align=right|3,328||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76898)||2000 YS105|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,085|| align=right|7,59|| align=right|3,539||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76899)||2000 YU105|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,217|| align=right|6,72|| align=right|3,489||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76900)||2000 YB107|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,342||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76901)||2000 YE110|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,138|| align=right|3,19|| align=right|3,585||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76902)||2000 YT110|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,070|| align=right|4,31|| align=right|3,338||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76903)||2000 YV111|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,174|| align=right|5,89|| align=right|3,295||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76904)||2000 YO112|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,119|| align=right|2,51|| align=right|3,375||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76905)||2000 YU116|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,158|| align=right|14,05|| align=right|3,805||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76906)||2000 YC120|| align=right|14,7|| align=right|1,963|| align=right|0,054|| align=right|24,28|| align=right|2,749||MBA||19. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76907)||2000 YO123|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,136|| align=right|14,83|| align=right|4,270||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76908)||2000 YG126|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,228|| align=right|11,92|| align=right|4,129||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76909)||2000 YK127|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,157|| align=right|3,10|| align=right|3,756||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76910)||2000 YX128|| align=right|16,3|| align=right|2,165|| align=right|0,110|| align=right|3,45|| align=right|3,186||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76911)||2000 YC133|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,148|| align=right|7,47|| align=right|3,510||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76912)||2000 YZ135|| align=right|15,5|| align=right|2,176|| align=right|0,178|| align=right|3,23|| align=right|3,209||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76913)||2000 YO138|| align=right|16,4|| align=right|2,485|| align=right|0,142|| align=right|2,54|| align=right|3,916||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76914)||2000 YP138|| align=right|16,3|| align=right|2,466|| align=right|0,179|| align=right|3,48|| align=right|3,872||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76915)||2000 YC139|| align=right|15,7|| align=right|1,843|| align=right|0,057|| align=right|26,37|| align=right|2,502||MBA||27. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76916)||2001 AB|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,216|| align=right|2,72|| align=right|3,611||MBA||1. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76917)||2001 AN4|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,036|| align=right|6,51|| align=right|3,417||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76918)||2001 AC5|| align=right|15,9|| align=right|2,175|| align=right|0,085|| align=right|3,16|| align=right|3,207||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76919)||2001 AE12|| align=right|15,9|| align=right|2,484|| align=right|0,093|| align=right|4,51|| align=right|3,913||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76920)||2001 AM12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,074|| align=right|7,18|| align=right|3,583||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76921)||2001 AA15|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,154|| align=right|5,08|| align=right|3,410||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76922)||2001 AH15|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,166|| align=right|4,17|| align=right|3,692||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76923)||2001 AN16|| align=right|14,0|| align=right|2,592|| align=right|0,186|| align=right|11,45|| align=right|4,173||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76924)||2001 AJ21|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|5,92|| align=right|3,367||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76925)||2001 AQ21|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,088|| align=right|4,72|| align=right|3,332||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76926)||2001 AA24|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|24,16|| align=right|3,680||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76927)||2001 AJ25|| align=right|15,7|| align=right|2,447|| align=right|0,281|| align=right|6,87|| align=right|3,828||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76928)||2001 AP25|| align=right|15,2|| align=right|1,928|| align=right|0,102|| align=right|17,51|| align=right|2,677||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76929)||2001 AX34|| align=right|14,4|| align=right|1,931|| align=right|0,070|| align=right|19,60|| align=right|2,683||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76930)||2001 AE39|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,099|| align=right|8,02|| align=right|3,596||MBA||2. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76931)||2001 AB40|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,104|| align=right|8,91|| align=right|3,327||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76932)||2001 AN42|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,178|| align=right|6,57|| align=right|3,465||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76933)||2001 AE44|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,200|| align=right|5,86|| align=right|3,241||MBA||6. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76934)||2001 AS44|| align=right|15,4|| align=right|2,195|| align=right|0,076|| align=right|5,41|| align=right|3,252||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76935)||2001 AY44|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|4,09|| align=right|3,706||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76936)||2001 AF49|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,104|| align=right|6,96|| align=right|3,357||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76937)||2001 BA1|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|6,47|| align=right|3,456||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76938)||2001 BR1|| align=right|17,2|| align=right|2,161|| align=right|0,182|| align=right|1,67|| align=right|3,177||MBA||17. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76939)||2001 BF3|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,100|| align=right|10,91|| align=right|4,396||MBA||17. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76940)||2001 BR3|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|6,72|| align=right|3,547||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76941)||2001 BA5|| align=right|15,4|| align=right|2,375|| align=right|0,082|| align=right|7,42|| align=right|3,660||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76942)||2001 BM13|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,112|| align=right|6,91|| align=right|3,334||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76943)||2001 BS14|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,141|| align=right|2,97|| align=right|4,017||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76944)||2001 BH15|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,088|| align=right|7,41|| align=right|3,490||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76945)||2001 BX17|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,036|| align=right|5,54|| align=right|4,228||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76946)||2001 BQ18|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,148|| align=right|4,15|| align=right|3,577||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76947)||2001 BF19|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,101|| align=right|3,10|| align=right|3,484||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76948)||2001 BH20|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,139|| align=right|4,73|| align=right|3,348||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76949)||2001 BJ20|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,220|| align=right|4,22|| align=right|3,293||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76950)||2001 BU26|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,050|| align=right|7,17|| align=right|3,529||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76951)||2001 BV27|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,187|| align=right|7,15|| align=right|3,682||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76952)||2001 BY27|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|2,46|| align=right|3,654||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76953)||2001 BB28|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,111|| align=right|0,37|| align=right|3,400||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76954)||2001 BJ28|| align=right|16,0|| align=right|2,448|| align=right|0,136|| align=right|1,55|| align=right|3,831||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76955)||2001 BK31|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,138|| align=right|4,71|| align=right|3,626||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76956)||2001 BQ32|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,123|| align=right|3,28|| align=right|3,343||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76957)||2001 BV32|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,158|| align=right|2,16|| align=right|3,578||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76958)||2001 BZ32|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,142|| align=right|7,88|| align=right|4,164||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76959)||2001 BA33|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,087|| align=right|2,49|| align=right|3,483||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76960)||2001 BG33|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,070|| align=right|5,20|| align=right|3,493||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76961)||2001 BT33|| align=right|17,0|| align=right|2,242|| align=right|0,216|| align=right|2,27|| align=right|3,356||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76962)||2001 BS34|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,048|| align=right|7,48|| align=right|3,482||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76963)||2001 BX35|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,118|| align=right|7,18|| align=right|3,358||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76964)||2001 BZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,521|| align=right|0,061|| align=right|8,35|| align=right|4,002||MBA||19. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76965)||2001 BH45|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,063|| align=right|4,74|| align=right|3,748||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76966)||2001 BT45|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,102|| align=right|2,45|| align=right|3,270||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76967)||2001 BQ47|| align=right|16,5|| align=right|2,547|| align=right|0,141|| align=right|2,83|| align=right|4,063||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76968)||2001 BW49|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|3,357||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76969)||2001 BX49|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,149|| align=right|2,70|| align=right|3,644||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76970)||2001 BY50|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,073|| align=right|7,49|| align=right|3,479||MBA||28. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76971)||2001 BA51|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|14,67|| align=right|4,092||MBA||28. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76972)||2001 BM51|| align=right|16,9|| align=right|2,352|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,606||MBA||16. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76973)||2001 BT53|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,154|| align=right|11,95|| align=right|3,629||MBA||17. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76974)||2001 BO54|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|6,48|| align=right|3,573||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76975)||2001 BJ56|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,066|| align=right|15,95|| align=right|4,290||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76976)||2001 BK58|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,057|| align=right|4,77|| align=right|3,483||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76977)||2001 BB60|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,192|| align=right|2,17|| align=right|3,442||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76978)||2001 BY60|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,321|| align=right|26,86|| align=right|3,316||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76979)||2001 BT61|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,117|| align=right|12,51|| align=right|4,100||MBA||31. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(76980)||2001 BS63|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,060|| align=right|3,33|| align=right|3,492||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76981)||2001 BS65|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,071|| align=right|5,29|| align=right|3,710||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76982)||2001 BV65|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,087|| align=right|5,00|| align=right|3,311||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76983)||2001 BQ66|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,124|| align=right|15,05|| align=right|4,285||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76984)||2001 BZ66|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,060|| align=right|1,78|| align=right|3,537||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76985)||2001 BM68|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|3,64|| align=right|3,605||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76986)||2001 BY68|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,153|| align=right|3,28|| align=right|3,749||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76987)||2001 BE69|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,151|| align=right|2,96|| align=right|3,578||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76988)||2001 BQ69|| align=right|17,0|| align=right|2,271|| align=right|0,152|| align=right|6,69|| align=right|3,421||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76989)||2001 BR69|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,110|| align=right|3,89|| align=right|3,477||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76990)||2001 BO70|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,166|| align=right|23,99|| align=right|3,476||MBA||30. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76991)||2001 BJ72|| align=right|14,1|| align=right|2,539|| align=right|0,191|| align=right|14,01|| align=right|4,045||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76992)||2001 BR72|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,156|| align=right|12,46|| align=right|4,238||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76993)||2001 BB73|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,018|| align=right|11,44|| align=right|4,358||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76994)||2001 BW73|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,109|| align=right|4,27|| align=right|3,598||MBA||29. januar 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76995)||2001 BQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,165|| align=right|8,87|| align=right|3,594||MBA||26. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76996)||2001 BN77|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,100|| align=right|7,45|| align=right|3,770||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76997)||2001 BG80|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,268|| align=right|12,76|| align=right|3,736||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76998)||2001 BJ82|| align=right|16,1|| align=right|2,457|| align=right|0,105|| align=right|6,72|| align=right|3,850||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76999)||2001 CN2|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,111|| align=right|2,48|| align=right|3,415||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77000)||2001 CU2|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,044|| align=right|3,60|| align=right|3,501||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov